Алексей Поликарпович Алютин (28 мая 1884 — 11 марта 1967) — советский партийный и государственный деятель. Во время Гражданской войны один из организаторов партизанского движения на Дальнем востоке в Приморье.

Биография 
С 1902 года пом. машиниста на КВЖД, потом горнорабочий серного рудника.

Участник революции 1905 года и Февральской революции. Член КПСС с 1917 г. С 18 октября по 5 ноября 1917 г.— председатель исполнительного комитета Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов. Подписал приказ о создании при городском Совете отделов милиции, прокуратуры и суда.

В 1919—1920 активный участник партизанского движения в Приморье.

В 1921 зав. оргинструкторским отделом Прибайкальского обкома РКП(б). Делегат XI съезда РКП(б) (1922).

 В 1923—1926 учился в Коммунистическом университете им. Свердлова.
 В 1926—1927 секретарь Читинского горкома ВКП(б).
 В 1929—1930 председатель Исполнительного комитета Николаевского-на-Амуре окружного Совета.

В 1930—1936 на партийной работе в Хабаровске, Алма-Ате, Москве. С 1936 на административной работе в Москве.

С 1953 г. персональный пенсионер.

Умер 11 марта 1967 года, похоронен на  (Новая территория, Колумбарий, 130 секция). Автор воспоминаний «Военная комиссия Владивостокского Совета в 1917 году» в книге «За власть Советов: Сб. воспоминаний участников гражданской войны в Приморье в 1917—1922 годах» 1957, с.48-58

Источники 

 Кипнис С. Е. Новодевичий мемориал. — М., 1995.
 Чечулина Г. С. Таёжные походы. — Хабаровское изд-во, 1972. — 750 с.
 Петров Ф. Н. Героические годы борьбы и побед: Дальний Восток в огне гражданской войны. — Наука, 1968—390 с.
 Ежегодник БСЭ, 1968 год.
 http://www.amur-ivanovka.narod.ru/raion/dv.htm

Революционеры России
Делегаты XI съезда РКП(б)
Выпускники Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова
Секретари Читинского горкома КПСС
Председатели Николаевского окрисполкома (Дальневосточный край)